Příjmení Franzen nosí více významných osobností:

 Christian Franzen (fotograf) (1864–1923) – dánský fotograf a diplomat
 Jonathan Franzen (* 1959) – americký romanopisec a esejista
 Jozef Franzen (* 1946) – slovenský šachový mezinárodní mistr